Under puede hacer referencia a:

 Under, obra arquitectónica creada por el estudio Snøhetta en Noruega.
 Under, acortamiento de cultura undergrund.

Otros:

 Under Armour, marca textil estadounidense.
 Under Pressure, canción grabada por Queen y David Bowie.